Peter Smrek (né le  à Martin en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1996 avec son club formateur du MHC Martin dans l'Extraliga Slovaque. En 1998, il part en Amérique du Nord et porte les couleurs des Buccaneers de Des Moines dans l'USHL. L'équipe remporte la Coupe Clark. Il est choisi au troisième tour, en quatre-vingt-cinquième position par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1999. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blues chez l'Avalanche du Colorado. Il est échangé aux Rangers de New York en retour d'Alekseï Goussarov le . Il revient en Europe en 2004. Il évolue en Allemagne, Suède, Slovaquie et République tchèque. Il met un terme à sa carrière en 2010 après une dernière saison en Russie.
Durant la saison 2013-2014 il fait un retour au jeu avec le MHC Martin de la Extraliga slovaque.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.
Il participe aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002. Il est champion du monde en 2002.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997|| HC Martimex ZTS Martin|| Extraliga slovaque|| 12|| 1|| 0|| 1|| || 3|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| 1997-1998|| HC Martimex ZTS Martin Jr.|| Slovaquie Jr.|| 19|| 7|| 6|| 13|| 32|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| HC Martimex ZTS Martin|| Extraliga slovaque|| 23|| 0|| 5|| 5|| 24|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1998-1999|| Buccaneers de Des Moines || USHL|| 52|| 6|| 26|| 32|| 59|| 14|| 2|| 7|| 9|| 8
|-
| 1999-2000|| Rivermen de Peoria|| ECHL || 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| IceCats de Worcester|| LAH|| 64|| 5|| 19|| 24|| 26|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2000-2001|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 6|| 2|| 0|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| IceCats de Worcester|| LAH|| 50|| 2|| 7|| 9|| 71|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Rangers de New York|| LNH|| 14|| 0|| 3|| 3|| 12|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| || || || || || 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2001-2002|| Rangers de New York|| LNH|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 50|| 2|| 5|| 7|| 36|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 8|| 0|| 2|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 68|| 3|| 20|| 23|| 70|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Senators de Binghamton|| LAH|| 80|| 5|| 18|| 23|| 91|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2004-2005|| Grizzly Adams Wolfsburg || DEL|| 51|| 13|| 14|| 27|| 70|| 7|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2005-2006|| Mora IK|| Elitserien|| 45|| 6|| 13|| 19|| 102|| 5|| 3|| 1|| 4|| 8
|-
| 2006-2007|| Frankfurt Lions|| DEL|| 26|| 3|| 4|| 7|| 140|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Frankfurt Lions || DEL|| 53|| 3|| 12|| 15|| 84|| 4|| 0|| 0|| 0|| 18
|-
| 2008-2009|| HC Lasselsberger Plzen|| Extraliga tchèque|| 43|| 5|| 8|| 13|| 80|| 16|| 1|| 7|| 8|| 22
|-
| 2008-2009|| MHC Martin|| Extraliga slovaque|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Severstal Tcherepovets|| KHL|| 29|| 1|| 3|| 4|| 46|| || || || || 
|-
| 2013-2014|| MHC Martin|| Extraliga slovaque||27 ||3 ||5 ||8 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || MHC Martin || Extraliga slovaque || 35 || 4 || 10 || 14 || 73 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8

Au niveau international 

| 1999 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2002 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -3||align="left"| Treizième place
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 0|| 0|| 8|| -3||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 0|| 1|| 6|| -4||align="left"| Dixième place

Références 

Naissance en février 1979
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du MHC Martin
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rangers de New York
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du Mora IK
Joueur du HC Plzeň
Joueur du Severstal Tcherepovets
Défenseur de hockey sur glace